Pobeda kan syfta på:

 Pobeda –  en sovjetisk personbil som åren 1946-1958

Bulgarien 

 Pobeda (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Dolna Mitropolija, 
 Pobeda (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Pobeda (distrikt i Bulgarien, Jambol), obsjtina Tundzja,